Сен-Жан-ле-В'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Сен-Жан-ле-В'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сен-Жан-ле-В'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї